Niermann ist der Familienname folgender Personen:

 Alwin Niermann (1893–1939), Architekt in Hamburg-Blankenese
 Carl Niermann (1832–1896), deutscher Architekt und Baubeamter
 Ernst Niermann (1930–2011), von 1981 bis 1995 Militärgeneralvikar des Deutschen Militärordinariats
 Erwin Niermann (1929–2004), deutscher Kommunalpolitiker (SPD)
 Fritz Niermann (1898–1976), deutscher Gerechter unter den Völkern
 Georg Niermann (* 1937), deutscher Rudersportler
 Grischa Niermann (* 1975), deutscher Rad-Profi
 Gustav Niermann (1919–1989), deutscher Politiker (CDU)
 Ingo Niermann (* 1969), deutscher Schriftsteller
 Johannes Niermann (1940–1998), deutscher Erziehungswissenschaftler und Hochschullehrer
 Konrad Niermann (1796–1854), deutscher Architekt und Baubeamter
 Ralf Niermann (* 1963), deutscher Landes- und Kommunalpolitiker (SPD)
 Thomas Niermann (* 1959), deutscher Autor
 Wilhelm Niermann (1896–1954), deutscher Politiker (CNBL, CDU)